Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2019/21 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2019/21 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen. (Stand: 23. Februar 2020)

Allgemeines 

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2019 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 15 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 13 je zwei zusätzliche Jugendspieler und zwei je einen.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2019; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NGR = Nigeria, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

OSG Baden-Baden

SV 1930 Hockenheim

Schachgesellschaft Solingen

SF Deizisau

SC Viernheim

Werder Bremen

USV TU Dresden

Hamburger SK

Schachfreunde Berlin

BCA Augsburg

SV Mülheim-Nord

SG Turm Kiel

FC Bayern München

SG Speyer-Schwegenheim

Aachener Schachverein 1856

SV Lingen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Der SV Lingen zog seine Mannschaft nach der vierten Runde zurück, infolgedessen wurden deren Ergebnisse annulliert. In den Einzelbilanzen sind die Ergebnisse berücksichtigt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2019/21 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2019
Schach 2020
Schach 2021